Tokaj je lahko:

 Tokaj, mesto na severu Madžarske
 tokaj, vino, imenovano po mestu Tokaj
 furlanski tokaj, stara briška sorta trte z belim grozdjem in vino iz nje